Gulnara bzw. gulnara steht für:
 Gulnara (Aviso), Schaufelradaviso des Königreichs Sardinien und dann Italien
 Gulnara (Venuskrater), Venuskrater
 Mongoloraphidia gulnara, Fliege der Gattung Mongoloraphidia, Unterordnung Raphidiidae, Ordnung Kamelhalsfliegen
 Gulnara (Vorname)